

Géographie 
 Suet, le point cardinal sud-est.
 Suet, un vent du sud-est.

Alimentation 
 Le suet est la graisse située autour des reins des moutons et des bœufs.